Стеганографическая стойкость (или стеганостойкость) — способность стеганографического сокрытия данных противостоять возможным атакам на него. Стеганостойкость рассматривают в трёх аспектах, которые определяют три уровня защищённости конфиденциальной информации помещённой в стеганоконтейнер: 
 невозможность определения (установления) факта нахождения конфиденциальной информации в стеганоконтейнере (Скрытность);
 невозможность извлечения данных из стеганоконтейнера, при преодолении защиты предыдущего уровня;
 невозможность прочтения стеганосообщения при преодолении защиты предыдущего уровня.

Невозможность определения (установления) факта нахождения конфиденциальной информации в стеганоконтейнере основывается на том, что после встраивания сообщения некоторым способом, по изменённым свойствам контейнера и приобретённым им качествам невозможно определить, что он содержит стеганозакладку.

Невозможность извлечения данных из стеганоконтейнера. Уровень защищённости определяющий, что в случае определения нарушителем наличия стеганозакладки, нарушитель не в состоянии извлечь её из стеганоконтейнера.

Невозможность прочтения стеганосообщения. Уровень защищённости, который гарантирует невозможность прочтения нарушителем извлечённого стеганосообщения.

Невозможность определения (установления) факта нахождения конфиденциальной информации в стеганоконтейнере и невозможность извлечения данных из стеганоконтейнера определяется исключительно стеганографическими методами, невозможность прочтения сообщения – может быть определена как свойствами стеганографического метода, так и предварительным шифрованием стеганосообщения перед встраиванием в контейнер.

См. также 
 Стеганография

Стеганография